Domenico Ceravolo –  politico italiano
Fabio Ceravolo – calciatore italiano
Mario Ceravolo – politico e medico italiano
Nicola Ceravolo – dirigente sportivo italiano
Ceravolo – nome di tre frazioni italiane del comune di Gioiosa Ionica